Katoro est un toponyme qui peut désigner :
Katoro, une localité de Croatie située dans la municipalité d'Umag, comitat d'Istrie ;
Katoro, une ville de Tanzanie située dans la région de Mwanza.